Hyperaktivitet kan avse:

 Motorisk hyperaktivitet – en form av dyskinesi som yttrar sig i att kroppen rör sig ovanligt mycket
 Hyperaktivitetsstörning – en grupp psykiska störningar som vanligen bryter ut i barndomen eller ungdomen som utmärks av låg uthållighet och svårigheter med att sitta stilla